Enache ist der Familienname folgender Personen:

 Diana Enache (* 1987), rumänische Tennisspielerin
 Florin Enache (* 1971), rumänischer Bobfahrer
 Gabriel Enache (* 1990), rumänischer Fußballspieler
 Gabriela Enache (* 1974), rumänische Fußballspielerin
 Marin Enache (* 1934), rumänischer Politiker (PCR)
 Petru Enache (1934–1987), rumänischer Politiker (PCR)
 Teodora Enache (* 1967), rumänische Jazzsängerin